Венделин Вернер (, род. ) — французский математик, лауреат Филдсовской премии 2006 года.
В 2008 году избран членом Французской академии наук, иностранный член Лондонского королевского общества (2020).

Родился в 1968 году в Кёльне. В 1977 году получил французское гражданство. В 1993 году в Университете имени Пьера и Марии Кюри защитил докторскую диссертацию. С 1991 по 1997 год работал научным сотрудником Национального центра научных исследований Франции.

Филдсовской премией отмечен вклад в изучение стохастической эволюции Лёвнера, геометрии двумерного броуновского движения и конформной теории поля.

В 1982 году снялся в художественном фильме «Прохожая из Сан-Суси» с участием Роми Шнайдер.

Примечания

Ссылки 
 Personal page at Orsay
 

Вероятностники
Математики по алфавиту
Математики XX века
Математики XXI века
Математики Франции
Члены Французской академии наук
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Лауреаты Филдсовской премии
Лауреаты премии Европейского математического общества
Лауреаты премии Ферма
Лауреаты премии Поля Дуасто — Эмиля Блюте по математике
Иммигрировавшие во Францию из Германии